KOZS steht für:
 Bahnhof Oberzissen (DS100-Code) an der Brohltalbahn
 Camdenton Memorial Airport (ICAO-Code), Flughafen von Camdenton (Missouri), Camden County (Missouri), Missouri

Abkürzung